

Film
Cracked Nuts – film del 1931 diretto da Edward F. Cline
Cracked Nuts – film del 1941 diretto da Edward F. Cline (Edward F. Cline)

TV
Cracked Nuts – episodio del 2010 della serie tv In the Pits